Siergiej Kazakow (ur. 1953) – rosyjski żużlowiec
 Siergiej Kazakow (ur. 1976) – rosyjski bokser